Proba de sabie feminin pe echipe la Campionatul Mondial din 2011 s-a desfășurat pe 15 octombrie la Catania.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

A 2-a jumătate

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Tablou de 13-16

Legături externe
  Tablouri competiționale
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2011